PFA steht für:

 Palestinian Football Association, Fußballverband von Palästina
 para-Fluoramphetamin, psychoaktive Forschungschemikalie
 Paraformaldehyd
 Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
 Parti de la Féderation Africaine, deutsch Partei der Afrikanischen Föderation, historische westafrikanische Partei
 Partizip Futur Aktiv
 Perfluoralkoxylalkan, Kunststoff
 Pierre Fauchard Academy
 Plättchenfunktionsanalytik, labormedizinische Untersuchung von Thrombozyten
 Polizei-Führungsakademie
 Postfuhramt
 Printer Font ASCII, siehe PostScript-Fontformate
 Professional Footballers’ Association, englische Fußballspielergewerkschaft
 Professional Footballers Australia, australischer Profifußballergewerkschaft
 Planfeststellungsabschnitt, siehe Planfeststellung

pfa steht für:
 Pááfang (ISO-639-3-Code), mikronesische Sprache auf den Hall Islands, Archipel der Karolinen

PFA